38-я церемония награждения Filmfare Awards прошла в городе Бомбей в 1993 году. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1992 года.

Лауреатом премии имени Раджа Капура за вклад в кинематограф стал актёр Дев Ананд.

Список лауреатов и номинантов 
Лауреаты премии в игровых и музыкальных категориях выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

Основные премии

Музыкальные премии

Премии критиков

Технические премии

Наибольшее количество номинаций и побед 
 «Сын» – 9 (5)
 «Бог свидетель» – 9 (3)
 «Соперники» – 9 (2)
 «Безумная любовь» – 8 (5)
 «Angaar» – 3 (3)

Примечания

Источники 
 Filmfare winners of the year 1993 на сайте Filmfare
 The Winners — 199 в архиве сайта Filmfareawards
 The Nominations — 199 в архиве сайта Filmfareawards
 38-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database
 Hindi TV Serials 38th Filmfare Awards на NetTV4u.com

1993
1993 год в Индии
Кинопремии 1993 года